Доля поглощённой фотосинтетически активной радиации (ДПФАР) — часть фотосинтетически активной радиации, поглощаемая фотосинтезирующими организмами, используется для описания поглощения света на некотором участке непрерывной растительности. Характеризует долю излучения, которое теоретически доступно для фотосинтеза. Этот биофизический параметр напрямую связан с первичной продукцией фотосинтеза и используется в некоторых аналитических моделях для подсчёта ассимиляции углекислого газа.

ДПФАР можно узнать используя космические измерения диапазона солнечного спектра: для этой цели используется целый ряд разнообразных алгоритмов. Этот параметр также можно использовать как индикатор развитости растительного покрова; в таком качестве он может с успехом заменить  (NDVI), при условии, что будет правильно подсчитан. На данный момент уже существует несколько систем дальего зондирования на основе ДПФАР, например  (AVHRR) и  (MODIS).

Доля поглощённой фотосинтетически активной радиации — один из 50 основных климатических параметров, измеряемых  и необходимых для предсказания климата и погоды на планете Земля. Глобальная система наблюдения систематически измеряет эти параметры путём повторного анализа уже существующих данных, а в будущем сможет делать это непосредственно.

Литература

Внешние ссылки 

 Information on and distribution of FAPAR products
 GCOS Implementation Plan
 MODIS FPAR website 
 Earth Snapshot FAPAR images 

Фотосинтез